Mazi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mázi (kulle), Sydegeiska öarna, 
 Mázi (ort), Epirus, Nomós Ioannínon,

Kina 

 Mazi (socken), Sichuan,

Kongo-Kinshasa 

 Maze (vattendrag i Kongo-Kinshasa), 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar